Зю́зник европе́йский () — типовой вид рода  семейства .

Ботаническое описание

Вегетативные органы 
Многолетнее травянистое растение высотой 20—120 см, формирующее подземные побеги — столоны — длиной до 20 см. С их помощью осуществляется вегетативное размножение. Гемикриптофит.

Листья пильчатые, шершавые. Растению свойственна гетерофиллия: верхние листья — ланцетные и овальные, а нижние — зубчатые, глубоко рассечённые. Корневище обычно находится в воде или сильно увлажнённой почве.

Генеративные органы 
Цветки собраны в многоцветковые пазушные цимозные соцветия.

Цветки в основном радиально-симметричные, четырёхчленные. Лепестки белые, с маленькими пурпурными пятнышками. Венчик около 3 мм длиной, двугубый, опушённый. Цветки однополые, причём женские цветки значительно мельче мужских. Имеется 2 фертильных тычинки, но иногда кроме них может быть также две коротких стерильных тычинки. Чашечка зубчатая, около 2 мм длиной, всегда опушённая. Завязь четырёхгнёздная.

Цветки энтомофильные, их опыляют осы, мухи и журчалки. Возможно также спонтанное самоопыление.

Каждый цветок даёт начало четырём орешкам, объединённым в единый сборный орешек. Первоначально все четыре орешка прикреплены к завязи, вследствие чего образуются воздухоносные камеры. Благодаря им орешки могут распространяться водой и ветром (гидро- и анемохория соответственно). Сборный плод легко ломается, рассыпаясь на 4 отдельных орешка.

Распространение и местообитание 
Зюзник европейский встречается по всей Европе, в некоторых частях Западной Азии, а также в умеренных регионах востока Северной Америки.

В России распространён в европейской части, Предкавказье, Дагестане и Сибири.

Он часто произрастает в тростниковых и осоковых зарослях по берегам рек и в канавах, как правило, на временно затопленных почвах с невысоким содержанием кислот и щелочей, но богатых азотом.

Особенности химического состава 
Лекарственное действие зюзника европейского (см. Хозяйственное значение и применение) обусловлено содержанием в растении фенольных карбоновых кислот (дериватов гидрокси-коричной кислоты). Было экспериментально доказано их антигонадотропное и антитиреотропное действие. Они также понижают содержание пролактина в крови (поэтому зюзником европейским лечат мастодинию).

Хозяйственное значение и применение 
Наземные части растения, собранные до цветения, обладают лекарственным действием. Получаемые из них препараты используют для лечения гипертиреоза и его второстепенных симптомов: нервности, учащённого сердцебиения. Также их применяют при мастодинии. Лечение нельзя прерывать внезапно, кроме того, лекарства на основе зюзника европейского противопоказаны при гипертиреозе и избытке тиреоидных гормонов, не сопровождающихся нарушением функций.

Синонимика

Примечания

Литература 
  — С. 595—596.
   — С. 130.
 Ingrid und Peter Schönfelder: Das neue Handbuch der Heilpflanzen, Franckh-Kosmos Verlagsgesellschaft, 2004, ISBN 3-440-09387-5.

Ссылки 

 http://www.biopix.dk/Species.asp?Language=de&Searchtext=Lycopus%20europaeus&Category=Planter
 https://web.archive.org/web/20130316021859/http://www.awl.ch/heilpflanzen/lycopus_europaeus/index.htm

Котовниковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Лекарственные растения